Corinna Harrer (n.1991) – mezzofondista tedesca
 Heinrich Harrer (1912-2006) – alpinista, esploratore e scrittore austriaco
 Jack Harrer (n. 1990) – attore ceco
 Karl Harrer (1890-1926) – giornalista e politico tedesco
 Martin Harrer (n. 1992) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante